Bukit Kemuning (Jagong Jeget), een plaats in Indonesië
Bukit Kemuning (Tapung Hulu), een plaats in Indonesië
Bukit Kemuning (Mersam), een plaats in Indonesië